James Tomkins ist der Name folgender Personen:

* James Tomkins (Politiker) (1569–1636), englischer Politiker
 James Tomkins (Ruderer) (* 1965), australischer Ruderer
 James Tomkins (Fußballspieler) (* 1989), englischer Fußballspieler